Personen met de familienaam De/de Meester
 De Meester (Belgisch geslacht), Belgische notabele en adellijke familie
 Athanase de Meester, Belgisch senator
 Charles de Meester, Belgisch volksvertegenwoordiger
 Emmanuel de Meester, Belgisch volksvertegenwoordiger en senator
 François de Meester de Heyndonck, Belgisch volksvertegenwoordiger
 Raymond de Meester de Betzenbroeck, Belgisch senator
 Theo de Meester, Nederlands politicus
 Wivina Demeester, Belgisch volksvertegenwoordiger

Andere
De Meester (Almere), poppodium in Almere

Zie ook 
Meester (doorverwijspagina)